Lansere (teils auch als Lanssere, Lanceray, Lanceret) ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Nikolajewna Lansere (1850–1933; geb. Benua), russische Grafikerin
 Jewgeni Alexandrowitsch Lansere (1848–1886), russischer Bildhauer
 Jewgeni Jewgenjewitsch Lansere (1875–1946), russischer Künstler
 Nikolai Jewgenjewitsch Lansere (1879–1942), russischer Architekt
 Sinaida Jewgenjewna Serebrjakowa (1884–1967; geb. Lansere), russische Künstlerin
 Sofja Jewgenjewna Lansere (* 2000), russische Tennisspielerin